Rodovia Santos Dumont pode referir-se a:

 Rodovia Santos Dumont - rodovia federal, denominação do trecho da BR-116 entre Fortaleza e o Rio de Janeiro, que se estende com outros nomes até Jaguarão, no Rio Grande do Sul.
 Rodovia Santos Dumont - um dos trechos da rodovia estadual SP-75, que liga Campinas ao Viracopos, e estende-se com outras nomenclaturas até Sorocaba, no estado de São Paulo.

Desambiguação